Ви́нни () — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа.

География 
Расположена в восточной части уезда Ляэне-Вирумаа. Площадь волости — 1 012,93 км². Административный центр — посёлок Паюсти.

История 
Волость Винни с давних лет была известна как приход Виру-Яагупи. Знаки о старейшем поселении на этих землях относятся к 6—7-му столетиям. Деревни основывались преимущественно в 14-м столетии. В границах прихода велось несколько войн, самая известная из них — Северная война, последнее сражение которой состоялось на территории между Винни и Паюсти. К 1726 году в приходе было 9 мыз, время их основания относится к 15—16-му столетиям. В 20-м столетии названия многих мыз изменились, была также основана церковная мыза.

Постановлением Президиума Верховного Совета Эстонской Республики от 23 октября 1990 года с 1 ноября 1990 года волость Винни получила статус самоуправления.

Новая волость, также получившая название Винни, была создана 29 декабря 2016 года в результате административно-территориальной реформы путём объединения волостей Лаеквере, Рягавере и Винни. Соответствующее постановление Правительства Эстонии вступило в силу в 2017 году после объявления итогов выборов в волостное собрание Винни.

Старейшина волости — Рауно Вырно (Rauno Võrno), председатель волостного собрания — Меэлис Майне (Meelis Maine). Региональные центры обслуживания находятся в деревне Ульви, посёлках Лаэквере, Туду, Роэла и Виру-Яагупи.

Символика 
Символикой волости Винни является символика упразднённой волости Винни.

Герб: на серебристом щите вверху зелёный треугольник с серебристой крестовидной звездой в центре, внизу пара скрещённых у основания черешка зелёных дубовых листьев с желудями.

Флаг: на зелёном поле две синие полосы. Соотношение ширины и длины флага 2:3, нормальный размер 100 x 150 см.

Дубовые листья символизируют одну из самых больших дубрав Эстонии, жёлуди — плодородие. Серебристый цвет символизирует чистоту и надежду, зелёный — близость к природе и молодость. Символика была принята в использование 13 октября 1995 года.

Населённые пункты 
Волость включает в себя 6 посёлков и 70 деревень.
Посёлки: Винни, Виру-Яагупи, Лаэквере, Паюсти, Роэла, Туду.
Деревни: Аарла, Аасувялья, Алавере, Алеквере, Аллика, Ангузе, Аравузе, Аруксе, Арукюла, Арувялья, Вана-Винни, Веадла, Веневере, Ветику, Виру-Кабала, Вооре, Выху, Илиствере, Инью, Каасиксааре, Кадила, Какумяэ, Каннастику, Канткюла, Каркузе, Кауквере, Кехала, Келлавере, Коэравере, Кулина, Кырма, Кюти, Лави, Лепику, Луусика, Ляхтсе, Мийла, Моора, Мууга, Мыдрику, Мыэдаку, Мяэтагузе, Мянниквялья, Нурксе, Нурмету, Ныммизе, Обья, Паасвере, Паду, Паласи, Пийра, Пука, Пылула, Рахкла, Раякюла, Разивере, Ристикюла, Роху, Рюнга, Саара, Саэ, Салутагузе, Сиревере, Соонука, Соотагузе, Суйгу, Таммику, Ульясте, Ульви.

Статистика 
Данные Департамента статистики о волости Винни:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

 
Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В волости работают следующие образовательные учреждения: гимназия Винни-Паюсти в Винни, основная школа-детский сад имени Фердинанда фон Врангеля в Роэла, школа Туду, школа Мууга-Лаэквере в посёлке Лаэквере и школа Пылула, 7 детских садов (включая при школах). В волости есть 8 библиотек.

Медицина и социальное обслуживание 
Медицинские учреждения волости: Центр здоровья Винни, Центр семейных врачей Рягавере, кабинет семейного врача в Лаэквере, три отдельных стоматологических кабинета в Ульви, Паюсти и Лаэквере. Работают 2 аптеки (в Винни и Лаэквере).

Учреждения, оказывающие услуги по уходу и прочие услуги социального обеспечения: «Таммику Коду» в Обья, «Ульви Коду» в Ульви, «Винни Перекоду» в Винни, Дневной центр Винни. Есть организация, оказывающая услуги социального транспорта для жителей волости; в 2019 году размер собственного участия составлял 0,20 центов за километр.

Культура, спорт и досуг 
Спортивные клубы:
 Лыжный клуб «Альпи» (Alpi suusaklubi),
 Эстонский Cоюз Сумо (Eesti Sumoliit),
 Недоходное общество «Кехала» (Kehala Mittetulundusühing),
 Кросс-клуб грузовых машин (MTÜ Veoauto Krossiklubi),
 Спортклуб «Роэла» (Roela Spordiklubi),
 Спортклуб «Сакура» (Sakura Spordiklubi),
 Винниский спортклуб «Таммед» (Vinni Spordiklubi «Tammed»),
 Недоходное общество «Клуб конного спорта Вирумаа» (MTÜ Virumaa Ratsaspordi Klubi),
 Спортклуб Мууга (Muuga Spordiklubi),
 Охотничий тир в Лаэквере (Laekvere jahilasketiir).

Спортивные объекты:
 спорткомплекс Винни. Имеет спортзал размером 18×36 м, дзюдо-зал (Baruto dojo), атлетический зал и бассейн с 4 дорожками длиной 25 метров. В комплексе также есть хостель, помещение для семинаров, солярий, сауны и кафе;
 спортивное здание Мууга. Рядом расположены площадка для пляжного волейбола и полноразмерная мультифункциональная площадка для баскетбола и волейбола;
 стадион гимназии Винни-Паюсти;
 стадион школы Лаэквере с 250-метровым беговым кругом и футбольной площадкой. Рядом со стадионом асфальтированная полноразмерная баскетбольная площадка и волейбольная площадка с гравийным покрытием;
 волейбольная площадка в парке Веневере;
 гимназический зал школы Туду, рядом с ним спортивная площадка и площадка для волейбола;
 площадки для диск-гольфа в Келлавере, Винни-Паюсти и на базе отдыха в Мыэдаку.

Клубы и Народные дома, в которых работают различные кружки по интересам для детей и взрослых, музыкальные ансамбли, танцевальные группы, драматические кружки (в частности, Cельский театр «Ээди» (Külateater Eedi)), хоры, кружки рукоделия, различные клубы для пенсионеров:
 клуб Паюсти (Pajusti Klubi);
 Народный дом Туду (Tudu Rahvamaja);
 Народный дом Роэла (Roela Rahvamaja);
 Клуб «Ульви» (Ulvi Klubi)
 Народный дом Лаэквере (Laekvere Rahvamaja);
 Сельский дом Кадила (Kadila Seltsimaja);
 Сельский дом Веневере (Venevere Seltsimaja).

Музеи:
 Волостной музей Винни;
 музей Виру-Яагупи;
 Музей сельскохозяйственных инструментов и комната адмирала Фердинанда фон Врангеля в Роэла;
 школьный музей гимназии Винни- Паюсти;
 школьный музей Пылула;
 комнаты краеведения в Кадила.

Работает Молодёжный совет волости Винни, в задачи которого входит обсуждение вопросов, касающихся молодёжи, и выработка предложений для волостного совета и волостной управы, исходя из потребностей и интересов молодёжи.

Экономика 
Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 
Главными достопримечательностями волости являются:

 мыза Мууга;
 мыза Роэла;
 мыза Кулина;
 мыза Мыдрику;
 мыза Инью;
 мыза Ульви;
 мыза Пылула (сейчас в главном здании мызы работает школа);
 церковь Виру-Яагупи, первое упоминание о ней относится к 1473 году, во время войн неоднократно сжигалась и восстанавливалась, последнее восстановление было в 1878 году; памятник культуры;
 церковь Туду — одна из двух сохранившихся деревянных церквей Эстонии;
 памятник погибшим в Первой мировой войне и в Освободительной войне на кладбище Виру-Яагупи;
 семейная могила фон Врангелей на кладбище Виру-Яагупи;
 памятник репрессированным и стена скорби в саду церкви Виру-Яакоби;
 памятник Эдуарду Вильде перед клубом Паюсти;
 памятник репрессированным на кладбище Туду;
 сосна Лаэквере — древнее святое дерево в посёлке Лаэквере (высота 9,5 метра), природоохранный объект;
 природный парк Ульясте;
 наблюдение за медведями в Алутагузе — инновационный проект в природном туризме Эстонии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Винни

Ляэне-Вирумаа
Волости Эстонии